

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Maksymilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Maksymilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny 
 Maksymilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Maksymilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Maksymilianów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów 
 Maksymilianów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski

Zobacz też 
 Maksymilianowo